Королёв, Александр Александрович:
 Королёв, Александр Александрович (1909—1983) — советский горный инженер, Герой Социалистического Труда.
 Королёв, Александр Александрович (род. 1950) — российский трубач, заслуженный артист России.